Dubrowinski Selsowet bezeichnet mehrere Ortschaften in Russland:

in der Region Altai:

 Dubrowinski Selsowet, im Romanowski rajon (Region Altai)

im Oblast Kurgan:

 Dubrowinski Selsowet, im Wargaschinski rajon
 Dubrowinski Selsowet, im Lebjaschjewski rajon
 Dubrowinski Selsowet, im Mischkinski rajon (Kurgan)
 Dubrowinski Selsowet, im Zelinny rajon (Kurgan)

im Oblast Moskau:

 Dubrowinski Selsowet, ehemalige Gemeinde im aufgelösten Schachowskoi rajon

im Oblast Nowosibirsk:

 Dubrowinski Selsowet, im Rajon Moschkowo
 Dubrowinski Selsowet, im Rajon Ust-Tarka

Siehe auch:
 Dubrowenski Selsawet